Nannoperca är ett släkte av fiskar. Nannoperca ingår i familjen Percichthyidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Nannoperca